Мала Ведмедиця, Мала́ Ведме́диця, Малий Віз (народн. Пасіка) (лат. Ursa Minor) — сузір'я у північній півкулі неба. 
 Мала Ведмедиця (карликова галактика) — еліптична карликова галактика, супутник Чумацького Шляху.